Mill Creek puede referirse a:
 Mill Creek: Municipio del estado de Pensilvania, Estados Unidos.
 Mill Creek: Ciudad del estado de Washington, Estados Unidos.